Günther Enderlein (1872-1968), zoologiste et entomologiste allemand ;
 Henrik Enderlein (1974-2021), économiste allemand ;
 Ortrun Enderlein (née en 1943), lugeuse est-allemande.